Bel Air (Бель Эр) или Belair (Бельэр):

 Bel Air — студийный альбом немецкой рок-группы Guano Apes, выпущенный в 2011 году.
 Belair —  швейцарская авиакомпания.
 Belair — широкоформатная плёночная камера Belair X 6×12 Jetsetter, выпущенная в 2013 году Ломографическим сообществом.
 Chevrolet Bel Air — американский автомобиль.
 Пере-Бель-Эр —  коммуна во Франции.